Pepita kan syfta på:

 Josefa "Pepita" de la Oliva (1830–1871) (egentligt födelsenamn Josefa Durán y Ortega), spansk balettdansare, se Pepita de Oliva
 Pepitarutor – ett textilmönster uppkallat efter Josefa "Pepita" de la Oliva
 Pepitamarsch – ett musikstycke av Carl Neumann.